Mužská dvouhra Australian Open 2021 probíhala v únoru 2021. Do singlové soutěže australského tenisového grandslamu hraného v Melbourne Parku nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Z tříkolové dauhaské kvalifikace se probojovalo dvacet tři tenistů. Soutěž podeváté vyhrál dvojnásobný obhájce Novak Djoković ze Srbska, který do turnaje vstoupil se zápasovou bilancí 75–8. Celkově získal osmnáctý grandslam. Djoković, Federer a Nadal tak ovládli 15 z naposledy odehraných 16 ročníků Australian Open. Osmifinálovou výhrou nad Milosem Raonicem se stal po Federerovi druhým mužem open éry, který na grandslamu vyhrál alespoň 300 dvouher. Po vyřazení Nadala získal jistotu, že 8. března 2021 překoná historický rekord Rogera Federera v počtu 310 týdnů na čele žebříčku ATP.

Rozlosování bylo o den odloženo na pátek 5. února 2021. Švýcarský šestinásobný vítěz Roger Federer do turnaje nezasáhl poprvé od roku 1998. Poslední soutěžní zápas odehrál na Australian Open 2020 a následně podstoupil dvě operace kolena. Důvodem odhlášení byly osobní důvody spojené s pandemií covidu-19 a především pak obavy z dopadu karantény a existujících omezení na jeho rodinu.

Španěl Rafael Nadal usiloval o zkompletování druhého kariérního Grand Slamu, čímž tohoto výkonu mohl dosáhnout jako první muž v otevřené éře. Ve čtvrtfinále však ztratil se Stefanosem Tsitsipasem vedení 2–0 na sety a odešel poražen.  Řek tak snížil pasivní poměr vzájemných zápasů na 2–6.

Rus Aslan Karacev se stal prvním kvalifikantem ve čtvrtfinále grandslamu od Bernarda Tomika ve Wimbledonu 2011, respektive třetím takovým v open éře Australian Open po Bobu Giltinanovi v roce 1977 a Goranu Ivaniševićovi roku 1989. V této fázi grandslamu se jako 114. hráč světa také stal nejníže postaveným tenistou od Juana Martína del Potra, jemuž na US Open 2016 patřila 142. příčka, a v rámci Australian Open nejníže figurujícím od 114. muže pořadí Patricka McEnroea v roce 1991. Jako sedmý tenista postoupil do čtvrtfinále při svém grandslamovém debutu, když devětkrát předtím neuspěl v kvalifikacích. Naposledy před ním se to podařilo Alexi Rădulescovi ve Wimbledonu 1996. Osmifinálová výhra nad Félixem Augerem-Aliassimem znamenala jeho první pětisetový zápas na okruhu. Vítězstvím nad Bulharem Grigorem Dimitrovem se stal prvním hráčem v otevřené éře, který při svém grandslamovém debutu postoupil do semifinále. Mezi poslední čtveřicí Australian Open byl nejníže postaveným hráčem od 114. muže pořadí Patricka McEnroea v roce 1991, respektive na grandslamu od Gorana Ivaniševiće ve Wimbledonu 2001, kde Chorvatovi patřila 125. příčka. Rovněž se mu v open éře grandslamu jako pátému tenistovi podařilo proniknout z kvalifikace až do semifinále, a to poprvé od Vladimira Volčkova ve Wimbledonu 2000 a na Australian Open premiérově od Boba Giltinana roku 1977.

Poprvé v otevřené éře postoupili do čtvrtfinále grandslamu tři ruští hráči, Aslan Karacev, Daniil Medveděv a Andrej Rubljov.

Posunutí rekordu devátým titulem Novaka Djokoviće 

Vítězem se stal 33letý Srb Novak Djoković, jenž ve finále za 1.54 hodiny zdolal ruskou světovou čtyřku Daniila Medveděva po třísetovém průběhu 7–5, 6–2 a 6–2. Z Melbourne Parku odjížděl se zápasovou bilancí 83–8. Kladný poměr vzájemných utkání Djoković navýšil na 5–3, z toho 4–2 na tvrdém povrchu. Na cestě do finále ztratil pět setů, což znamenalo nejvyšší počet ze všech jeho dvaceti osmi majorů, kde postoupil do přímé bitvy o titul.  

V probíhající sezóně si připsal první turnajové vítězství, které představovalo osmdesátý druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Devátým triumfem na Australian Open navýšil vlastní historický rekord v počtu titulů a na turnaji udržel semifinálovou i finálovou neporazitelnost s bilancí 18–0. Po Rafaelu Nadalovi na French Open se stal druhým mužem v historii s alespoň devíti trofejemi z jednoho majoru. Rovněž vyrovnal Nadalův rekord šesti vyhraných grandslamů po 30. roce života. Celkově vybojoval osmnáctou grandslamovou trofej z dvacátého osmého finále, čímž na třetím místě historických statistik ztrácel dva tituly na vedoucí dvojici Federer a Nadal. 

Djoković si do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a obdržel odměnu ve výši 2 750 000 australských dolarů. Po skončení zahájil 309. týden na čele klasifikace. Vyřazením Nadala ve čtvrtfinále získal jistotu, že 8. března 2021 překoná rekordních 310 týdnů Rogera Federera na prvním místě. 

I z druhého grandslamového finále kariéry odešel 25letý Daniil Medveděv poražen, když neuspěl již na US Open 2019. Na Australian Open se stal prvním ruským finalistou od Marata Safina v roce 2005. Srb ukončil jeho 20zápasovou neporazitelnost a šňůru dvanácti výher proti členům první světové desítky. Bodový zisk Medveděvovi zajistil premiérový posun na 3. místo žebříčku ATP před Dominika Thiema.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

mužská dvouhra